Tatort bezeichnet:

 Tatort, Ort, an dem sich eine schwere Straftat wie Mord oder Ähnliches zugetragen hat
 Tatort (Fernsehreihe), deutschsprachige Reihe von Fernseh-Kriminalfilmen
 „Tatort“ ist zudem das Erstglied der Titel aller Folgen der Reihe, siehe dazu Liste der Tatort-Folgen
 Radio-Tatort, deutschsprachige Reihe von Kriminal-Hörspielen

Siehe auch:
 Tätort